Абтштайнах () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Дармштадт. Входит в состав района Бергштрасе. Население составляет 2432 человек (на 2010). Занимает площадь 11,03 км². Официальный код — 06 4 31 001.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена